Vlasicha (; anche traslitterata come Vlasiha) è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Vlasicha: insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca, nella Russia europea centrale;
 Vlasicha: villaggio (selo) del Territorio dell'Altaj nella Siberia sudoccidentale.